Chielli – cognome italiano
 Giuseppe Chielli – direttore d'orchestra italiano
 Walter Chielli – sindacalista e politico italiano